El Torneig de Viena 2014, oficialment conegut com a Erste Bank Open 2014, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 40a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 d'octubre del 2014 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

El tennista escocès Andy Murray va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014